Genoeg (Herman van Veen)
 Genoeg (tijdschrift)
 Gezonde Evenwichtige Nieuwe Open Eerlijke Groepering (GENOEG), een Vlaamse politieke partij